Menlle puede referirse a:

 Menlle (Barrañán), aldea española de la parroquia de Barrañán, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Menlle (Lañas), localidad española de la parroquia de Lañas, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Menlle (Órdenes), aldea española de la parroquia de Leira, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Menlle de Abajo, lugar español de la parroquia de Troitosende, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Menlle de Arriba, lugar español de la parroquia de Troitosende, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.